John Birmingham kan syfta på bland andra:

* John Birmingham (1816–1884), irländsk astronom
 John Birmingham (född 1964), australisk författare